

Wetenschap
 Matrix (wiskunde), een geordend getallenschema
 Matrix (materiaalkunde), een stof die als raamwerk dient
 Matrix (geologie), de grondmassa van een gesteente
 Extracellulaire matrix, histologische term voor de structuren in weefsels die niet deel uitmaken van de cellen
 Matrixeffect
 een synoniem van baarmoeder

Overig
 The Matrix, een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1999 en eerste deel van de Matrix-trilogie
 Matrixprinter, een printer die tekst en (beperkt) afbeeldingen afdrukt door metalen pinnetjes via een inktlint tegen een stuk papier te slaan
 Matrixbord een elektronisch informatiebord
 Piramidespel, waarbij een beloning in natura in het vooruitzicht gesteld
 Toyota Matrix, een model personenauto
 Hyundai Matrix, een model personenauto
 Progressive Matrices, onderdeel van een intelligentietest
 The Matrixx, discotheek in Nijmegen
 Datamatrix, een bepaald type tweedimensionale streepjescode
 Matrix Pro Cycling, Brits vrouwenwielrenteam
 Matrix (single), muzieknummer van W&W en Maurice West